12-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 29 июля по 1 августа 1993 года на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1974 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 22 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 1993 года
Август 1993 года
Спорт в Испании в 1993 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Международные спортивные соревнования в Сан-Себастьяне
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Испании